El Aula Magna Dr. Manuel Blonval López de la Universidad de Carabobo, es un complejo cultural diseñado por los arquitectos Pedro Mateo y Tomas Lugo. La concepción del proyecto y su construcción permite su puesta en funcionamiento por etapas, al mismo tiempo que se avanza en las obras del Aula Magna, se desarrollan los proyectos especiales en los campos de Mecánica Escénica, Iluminación , Acústica y Video. Al culminar su construcción se convertirá en el complejo universitario cultural y de eventos más grande e importante del Estado Carabobo y el segundo de Venezuela después del Aula Magna de la UCV en Caracas. Se encuentra ubicado en la Ciudad Universitaria Bárbula, en el Municipio Naguanagua al norte de la ciudad de Valencia, Estado Carabobo en Venezuela.

El Edificio  

El Complejo Cultural Aula Magna está conformado por un Edificio Mayor de forma circular interceptado por otro de forma triangular donde se ubica el Gran Foyer o Acceso Principal. El complejo en su totalidad está definido por siete áreas principales entre ellas el Gran Foyer que es de forma triangular, interceptado por la forma circular básica del conjunto, es un área de gran riqueza formal al contener espacios de diferentes alturas, rematado por una gran cubierta acristalada donde están contenidos los vestíbulos, acceso al auditorio, circulaciones verticales, como escaleras mecánicas, ascensores panorámicos, cafetería, sanitarios y áreas de exposición.

Sala Mayor o Aula Magna 

Esta es el área principal de todo el complejo, tiene una capacidad para 2.515 personas, y cuya función principal está destinada al desarrollo de Actos Académicos, Culturales, Institucionales y espectáculos más importantes como Opera, Ballet, Conciertos Sinfónicos y Corales. Para lo cual el escenario contará con la con la infraestructura y equipos necesarios. Tendrá Platea y Balcón; en los balcones se ubicarán los palcos de honor, de prensa e invitados especiales.

Escenarios 

Dentro del complejo existen diferentes espacios con los servicios y equipamiento necesarios para ser utilizados como escenario y así dar cabida a espectáculos alternos y simultáneos dentro del complejo.

Servicios Generales 

El proyecto contempla áreas para el mantenimiento y funcionamiento del Complejo Cultural, como son depósito de talleres, talleres generales de mecánica, electrónica, electricidad y carpintería, así como para mantenimiento general.

Planta Física 

Es el conjunto de áreas destinado a las instalaciones de aire acondicionado, calderas, hidroneumático, planta de emergencia, sistema de extinción y transformadores.

Sala de Cámara y Drama 

Sala con capacidad para 450 personas con infraestructura específica de sonido e iluminación para la realización de Producciones Teatrales, Conciertos de Música de Cámara, Danza, Conferencia y Cine.

Sala de Usos Múltiples 

Servirá fundamentalmente para Congresos, convenciones y actos similares, cuyas sesiones puedan ser realizadas simultáneamente, ya que la sala podrá ser dividida hasta en cuatro espacios modulares menores, los cuales podrán funcionar independientemente, su capacidad será de 900 personas.

Véase también 
 Universidad de Carabobo
 Ciudad Universitaria Bárbula

Aula Magna